Kennerbach ist ein Gewässername:

 Kennerbach (Breg) oder Lachengraben, vielleicht auch Weihergraben, rechter Zufluss der Breg in Hüfingen, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Kennerbach (Mosel), rechter Zufluss der Mosel bei Kenn, Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Kennelbach